ISO 3166-2:TZ — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Танзании.
Стандарт охватывает 26 областей Танзании. Каждый код состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Танзании — TZ и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный код образован двухсимвольным числом. Геокоды областей Танзании являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — TZ присвоенного Танзании в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Танзании 
Геокоды 26 областей административно-территориального деления Танзании.

Геокоды пограничных Танзании государств 
 Кения — ISO 3166-2:KE (на севере),
 Уганда — ISO 3166-2:UG (на севере),
 Руанда — ISO 3166-2:RW (на западе),
 Бурунди — ISO 3166-2:BI (на западе),
 Демократическая Республика Конго — ISO 3166-2:CD (на западе),
 Замбия — ISO 3166-2:ZM (на юге),
 Малави — ISO 3166-2:MW (на юге),
 Мозамбик — ISO 3166-2:MZ (на юге).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Танзании

Ссылки 
 Геокоды Танзании 

2:TZ